Příjmení Goll nosí tyto osobnosti:

Ada Goll, známější pod jménem Nataša Gollová, česká herečka, vnučka Jaroslava
Edward Goll (1884–1949), česko-australský pianista a učitel hudby
Jaroslav Goll (1846–1929), český historik a pedagog, děd Nataši
Gollova škola českých historiků
Josef Goll (1864–1924), českoněmecký a rakouský politik
Yvan Goll, německo-francouzský alsaský básník židovského původu